Donald Shanks ist der Name folgender Personen:

*Donald Shanks (Sänger) (1940–2011), australischer Opernsänger 
Donald Shanks (Footballspieler) (* 1952), britischer Footballspieler 
Donald L. Shanks, bekannt als Don Shanks (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman